Piazza dei Signori è una denominazione assunta da alcune piazze venete:

Piazza dei Signori a Padova
Piazza dei Signori a Treviso
Piazza dei Signori a Verona, detta anche Piazza Dante
 Piazza dei Signori a Vicenza

Da non confondersi con Piazza della Signoria a Firenze e a Gubbio